Иван Бороздна:
 Бороздна, Иван Владиславович (? — ок. 1740) — генеральный бунчужный и генеральный судья Войска Запорожского.
 Бороздна, Иван Петрович (1804—1858) — поэт и переводчик.